Luciano Joublanc ist der Name folgender Personen:

* Luciano Eduardo Joublanc Montaño (* 1949), mexikanischer Botschafter
 Luciano José Joublanc Rivas (1896–1959), mexikanischer Botschafter